Crushing — второй студийный альбом австралийской певицы и автора-исполнителя Джулии Жаклин, вышедший 22 февраля 2019 года на лейблах Polyvinyl, Transgressive и Liberation.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (85 из 100 на 24 обзорах), The Independent, The Daily Telegraph, Rolling Stone, PopMatters.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США